HMS Konung Adolf Fredrik kan syfta på:

 Konung Adolf Fredrik (1744) – ett svenskt fartyg, byggt 1744
 Konung Adolf Fredrik (1775) –  ett svenskt linjeskepp, byggt 1775

Se även
 HMS